Fafnir désigne :
 Fafnir (automobile), constructeur allemand d'automobiles de 1903 à 1926, basé à Aix-la-Chapelle. 
 Fáfnir, personnage mythologique.
 Fafnir Corrino, personnage du cycle de fiction de Dune.
 42 Draconis ou Fafnir, une étoile de la constellation du Dragon.

Homonymie de patronyme